Mehltheuer ist der Name folgender Orte:

 Mehltheuer, Ortsteil der Gemeinde Rosenbach, Vogtlandkreis, Sachsen
 Mehltheuer (Großpostwitz), Ortsteil der Gemeinde Großpostwitz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Mehltheuer (Hirschstein), Ortsteil der Gemeinde Hirschstein, Landkreis Meißen, Sachsen
 Gościęcice, Ortschaft der Gemeinde Strzelin, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (deutscher Name Mehltheuer-Podiebrad, ab 1937 Mehltheuer)
Siehe auch:
 Burg Melteuer, Bayern